Music Wars é um jogo para PC, que simula a vida de artistas musicais, incluindo contratos, discos, singles e etc.

No jogo é possível produzir álbuns, músicas, singles, fazer shows, assinar contratos, praticar e etc. Em fim praticamente tudo que uma banda ou um cantor faz de verdade.

A história do jogo 
O jogo se inicia quando você escolhe uma banda ou um cantor, você irá viver a vida artística dele. A primeira coisa que se deve fazer é criar um álbum que você sabe que não irá vender muito, pois ainda não é conhecido no mundo musical. Depois de criado o álbum, poderá fazer os singles desse álbum, para poder ganhar respeito e logo depois tentar fazer um demo, para tentar um contrato com uma gravadora.
Se você não conseguir um contrato com a gravadora poderá continuar criando álbuns e singles, mas é preciso saber que eles venderão muito menos sem as gravadoras. No final de cada álbum ou de fazer seus singles, você poderá fazer turnês dos CDs, e dar o nome que quiser para a turnê. E após de cada turnê poderá descansar e praticar para melhorar os quesitos do seu artista como, talento, cantando, ritmo, apresentação e etc. Além de poder fazer os vídeos dos seus singles, escolhendo os atores e as semanas que irão ser gastas.

Modos de Jogo 
 Novo Jogo : Você começa o jogo com uma banda qualquer, ou cantor.
 Carregar Jogo : Você carrega um jogo salvo anteriormente.

Opções 
Criar banda
Você pode criar bandas, artistas, escolhendo o seu nome, o seu gênero musical, se irá ser masculino, feminino ou os dois, ou se irá ser banda, grupo, trio, dupla ou carreira solo.
Editar banda
Você pega qualquer artista, que seja, e edita suas características, como: gênero musical, respeito nos EUA, no Japão, gravadora, pontos, talento, cantando, imagem da banda e etc.

Níveis de respeito 
Há os níveis de respeito em cada continente ou região do mundo, onde irá definir onde você irá ganhar mais respeito, onde irá ter menos respeito, onde irá vender mais e onde irá vender menos.
 Nivel de respeito nos Estados Unidos;
 Nivel de respeito no Reino Unido;
 Nivel de respeito na Austrália;
 Nivel de respeito no Japão;
 Nivel de respeito na Europa;
 Nivel de respeito no mundo inteiro.

Prêmios 
 Video Music Awards : É um prêmio que existe na vida real e no jogo também, ela dá prêmios ao melhor video do ano, o melhor video feminino, o melhor video masculino, o melhor video de cantor solo e o melhor video de bandas. É a primeira premiação do jogo no ano.
 Radio Music Awards : É um prêmio que premia a música mais escutada nas rádios, a mais escutada nas rádios femininas, a mais escutada nas rádios masculina, a mais escutada nas rádios de um cantor solo e a mais escutada nas rádios de bandas.
 Billboard Music Awards : Premia o artista do ano incluindo bandas, melhor artista feminina do ano, melhor artista masculina do ano, álbum do ano, música do ano, grupo/dupla melhor do ano, incluindo bandas.
 Year End Awards : Premia o melhor álbum dos EUA no ano, a melhor música dos EUA no ano, a melhor gravação, melhor álbum mundial do ano, melhor single mundial do ano.

Listas de bandas e artistas do jogo

Bandas 
A Heartfelt Dream

A Perfect Circle

Backstreet Boys

Breaking Benjamin

Broken Arrow

Coldplay

Dry Kill Logic

First Born

Flaw

Girls Aloud

Gone 360

Green Day

Heller Keller

Infinities End

Korn

Kutless

Linkin Park

Maroon 5

Metallica

Mudvayne

Papa Roach

Simple Plan

Slipknot

Smile Empty Soul

Staind

Story of the Year

Stutterfly

Sugababes

The Fakes

The Levets

The Rolling Stones

The Used

Three Days Grace

Thrice

Trapt

Thrashers

Velvet Revolver

Yellowcard

Grupo 

Black Eyed Peas

Forsaken

Mixed

Spira

Solo 

50 Cent

Alanis Morissette

Alicia Keys

Amanda Storm

Amy Ray

Anastacia

Ashlee Simpson

Avril Lavigne

Blood

Brad Pasley

Brandy

Britney Spears

Carmen

Christina Aguilera

Ciara

Cobra

Cold Legend

Denise Maholly

Dido

Eminem

Faith Hill

Fantasia Barino

Gavin DeGraw

Gretchen Wilson

Gwen Stefani

Hilary Duff

Jay-Z

Jennifer Lopez

Jessica Simpson

Jimmy Buffet

Joss Stone

Kanye West

Kasey Chambers

Keith Urban

Kelis

Kelly Clarkson

Kenny Chesney

Kim Childs

LeAnn Rimes

Limp Bizkit

Lisa Ray

Lloyd Banks

Ludacris

Madonna

Mariah Carey

Mary Josephine

Matthew Garcia

Mika Owens

Misha Nakashima

Moby

Mona Lisa

Monica

Natalie Styles

Norah Jones

Paul McCartney

Pink

R. Kelly

Rob Thomas

Sam Heart

Sara Evans

Scarlet

Shakira

Shania Twain

Stacy Broken

Tara Stevens

The Answer

The Game

Tiffanie Escobar

Tim McGraw

Toby Keith

Trace Adkins

Usher

Utada Hikaru

Will Young

Trio 

Beastie Boys

Dirty Girlz

Dixie Chicks

Le Tigre

Token

Dupla 

Big & Rich

Boshia

Outkast

Gêneros Musicais 
Existem diferentes categorias de gêneros musicais no jogo e sus sub-categorias.
São categorias:

Rock  
Punk, Emo, Rock Classico, Metal, Pop Punk, Rap/Rock, Soft Rock, Hard Rock.

Rap  
Gangsta Rap, R&B, Christian, Alt-Rap.

Pop 
Teen Pop, Pop Japão, Pop Reino Unido, Pop Dance, Pop Country, Pop Punk, Alt Pop, Soul.

Eletronica  
Pop Dance

Estratégias 

Assine um contrato o mais rápido possível, qualquer que seja a gravadora, pequena ou grande, pois ela irá te garantir melhores gravações de álbuns e singles. Consequentemente o que irá fazer você vender mais álbuns e singles, e ganhar mais prêmios.
Sempre depois de turnês descanse e pratique, porque os próximos trabalhos irão sair muito melhores que os primeiros.

Curiosidades 
 Existem outros prêmios sem ser as premiações oficiais como o Video Music Awards, você receberá por um single bom ou por um álbum bom, um cd de prata, ouro, platina ou até de diamante o melhor da categoria. Consequentemente entrando no ranking de melhores trabalhos;
 Todos os artistas e bandas do jogo são reais;
 Todos os prêmios são reais;
 Existem artistas e bandas que quando você escolhe ele para começar uma carreira eles já tem um álbum feito e vendido, o que irá ajudar nas suas vendas futuras.
 As turnês podem ser feitas em: estádio de futebol, bar, casa de shows, coliseu, ruas, colégios, escolas.

Orkut e Fórum 
No Orkut, foi criada em 2009 uma comunidade chamada "Music Wars", relativamente inspirada no jogo. Nela, os jogadores podiam criar charts normais com vendagens mais realísticas, onde os singles e álbuns eram "comprados" através de enquetes no Survey Monkey. Os artistas podiam criar capas para seus lançamentos e divulgar a qualquer hora, fazendo turnês mundiais e várias outras opções. Alguns dos artistas memoráveis criados durante o jogo são: Sabine, Toonya Parker, Dark of The Day, Paul Carter, Jasmine, Brandy, Yasmin, Louise, AvrilMeans, Raven, TED, Sophie Williams, Greta, Razing, Karem McAdams, Marco Colins, Kyeh, Jake Curtis, Prince Spears, Skye, Steele, Samantha Cooper, Raphael Sparrow, Jessica Johnson, Clara Kant, Kendall, Matthew Redouf, entre outros. Esse estilo de jogo acabou por se popularizar a partir da comunidade Music Wars do Orkut, e ser conhecido como "RPG musical", dando origem a várias outras comunidades similares na plataforma.

Após 3 anos, a Music Wars se fragmentou em várias outras comunidades devido a disputas entre membros da mesma, surgindo a Music's Rebirth (descontinuada no início de 2013), a Chart Wars (descontinuada no início de 2014), e a iCharts (descontinuada com o final do Orkut, em setembro de 2014). Recentemente os membros antigos se uniram em prol da sobrevivência do jogo, criando a nova iCharts, em atividade num fórum próprio desde setembro de 2014. O jogo atualmente conta com novas técnicas de divulgação e interatividade, alinhadas ao uso das redes sociais como o Facebook, conseguindo conquistar novos adeptos ao RPG musical. Atualmente (2020) o jogo encontra-se com um fórum próprio no Wix, através do link: https://empireforum.wixsite.com/home

Jogos para Windows